NF puede referirse a:
 NF (rapero) Rapero estadounidense nacido en Gladwin, Míchigan.
 Air Vanuatu, por su código IATA.
 Isla Norfolk, por su código ISO 3166.
 .nf, Dominio de Nivel Superior geográfico para Isla Norfolk.
 NF-Board, asociación internacional de equipos de fútbol amateur.
 Factor de transcripción nuclear (nuclear factor), proteína que participa en la regulación de la transcripción del ADN.
 Factores NOD (NOD Factor), moléculas de señalización bacterianas.
 Forma normal, en la teoría de bases de datos relacionales.
 Honda Wave, conocido como Honda Serie NF.
 Nueva Fuerteventura, un partido político nacionalista de la Isla de Fuerteventura.
 Formulario Nacional de Medicamentos, en inglés National Formulary.
 Neurofibromatosis, trastornos genéticos del sistema nervioso.

Siglas